Royston – centro abitato britannico dell'Hertfordshire
 Royston – centro abitato britannico del South Yorkshire
 Royston – centro abitato statunitense della Georgia